STA peut faire référence à:

Pseudonyme 

 Henri de Sta, pseudonyme d'Arsène-Henry de Saint-Alary (1846-1920) ;
 Sta Jasinski (1901-1979), architecte belge.

Sigle ou acronyme 
 Réseau de bus STA (Société de Transport par Autocars) ;
 Single-Threaded Apartment dans le Component Object Model ;
  ;
 , un appareil de la NASA ;
  ;
 .

Code 
STA est un code, qui signifie :
 STore A, une instruction du microprocesseur Motorola 6800 ;
 Static apnea (apnée statique), l'une des disciplines de la plongée en apnée en compétition.